Jerzy Prószynski – aracnologo polacco
 Kazimierz Prószyński – inventore polacco
 Konrad Prószyński – attivista, scrittore e editore polacco